Jooß oder Jooss ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Jooss (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und Archivarin
 Daniela Jooß-Kesselmeyer (* 1972), deutsche Sängerin der Stimmlage Mezzosopran
 Erich Jooß (1946–2017), Direktor des Sankt Michaelsbundes und Schriftsteller
 Kurt Jooss (1901–1979), deutscher Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge
 Verena Jooß (* 1979), deutsche Bahnradsportlerin